Мулатос има више значења:

 Мулатос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мулатос (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мулатос (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику